Sezona Formule 1 1986 je bila sedemintrideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 23. marca 1986 z dirko za Veliko nagrado Brazilije, končala pa 26. oktobra 1986 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Avstralije. Dirkaški naslov je osvojil Francoz Alain Prost, moštvenega pa Williams.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1986.

Rezultati

Velika nagrada

Moštva

Dirkači

Opombe

1986
1986 v športu